

Toponyme 
 Karos, une commune hongroise (Borsod-Abaúj-Zemplén).

Divers 
 Les Karo, un peuple d'Afrique de l'Est ;
 Karos, un genre d'opilions laniatores de la famille des Stygnopsidae ;
 Karos, une société qui propose un service de covoiturage domicile-travail ;
 Karos, un auteur de bande dessinée.